DIA, akronymet kan have flere betydninger:

 DIA – Initialer anvendt af medaljør Daniel Jensen Adzer.
 DIA – Danish Internet Awards
 DIA – Danmarks Ingeniørakademi, Lyngby
 DIA – Defense Intelligence Agency, USA, efterretningsenhed.
 DIA – Denver International Airport, lufthavn, Denver, USA.
 DIA – Department of Internal Affairs, indenrigsministeriet, New Zealand.
 DIA – Detroit Institute of Arts, kunstakademi, Detroit, USA.
 Dulles International Airport, lufthavn i Washington D.C., USA

Se også 
 Dia – program til at udføre diagrammer.